Стара Миколаївка — назва населених пунктів України.

 Стара Миколаївка — село в Костянтинівському районі Донецької області
 Стара Миколаївка — село в Дубенському районі Рівненської області

Див. також 
 Миколаївка
 Нова Миколаївка